ChievoVerona Valpo – società calcistica femminile italiana, sorta nel 1995 e scioltasi nel 2019, settore femminile dell'Associazione Calcio ChievoVerona dal 2017 al 2019, precedentemente conosciuta come Carianese, Valpo Pedemonte e Valpolicella
 ChievoVerona Women FM –  società calcistica femminile italiana, sorta nel 1998, settore femminile dell'Associazione Calcio ChievoVerona dal 2019, precedentemente conosciuta come Fortitudo Mozzecane